Arrian puede referirse a:

 el filósofo del siglo II Flavio Arriano; o
 el nombre común de la planta Myrtus communis, más conocida como mirto.